San Mariano puede referirse a:

 San Mariano, localidad de la Argentina;
 San Mariano de Isabela, municipio de la provincia de Isabela, Filipinas;
 San Mariano de Maragusán, municipio de la provincia de Valle de Compostela, Filipinas.